Барон Генрих фон Герцогенберг (; ) — австрийский ,  и .

Биография 
Генрих Петер фон Герцогенберг родился 10 июня 1843 в городе Граце и происходил из французской аристократической семьи, эмигрировавшей в Австрию во время Великой Французской революции.

После обучения в иезуитской школе в Фельдкирхе и в своем родном городе, в 1862—1864 гг. он учился в Венской консерватории у Феликса Отто Дессофа, до 1872 жил в Граце, затем переселился в Лейпциг, где в 1874 году основал вместе с Филиппом Шпиттой, Францем фон Гольштейном и Альфредом Фолькландом хоровой коллектив, получивший название Баховское общество (); в 1875—1885 гг. возглавлял его.

Осенью 1885 года барон Герцогенберг был приглашен в немецкую столицу, где занял после Фридриха Киля место члена академии и директора Берлинской высшей музыкальной школы. В 1888 году фон Герцогенберг по болезни отказался от своих должностей; на его место был приглашен Вольдемар Баргиль, после смерти которого (1897) он снова занял свои прежние должности.

В качестве композитора Герцогенберг составил себе видное положение; хотя он и питал сильную склонность к контрапунктическому стилю, но всё же обладал достаточным музыкальным чутьем, чтобы не зайти слишком далеко в этом направлении.

Жена Герцогенберга —  (1848—1892) — дочь ганноверского посланника при дворе, была превосходной пианисткой и талантливой певицей.

Барон Генрих Петер фон Герцогенберг скончался 9 октября 1900 года в городе Висбадене и был погребён на .

Произведения фон Герцогенберга

Примечания

Литература 
 Heinrich von Herzogenberg Sound-bites from several chamber music works and short biography.

Ссылки 

 
 
 
 

Бароны Австрии